Claireaux est un nom de famille notamment porté par :

 Henri Claireaux (1911- 2001), homme politique français
 Karine Claireaux (1963-), femme politique française
 Stéphane Claireaux (1964-), homme politique français
 Valentin Claireaux (1991-), joueur de hockey sur glace français
 Vincent Claireaux (1983-), joueur de rugby à XV français

Autres 
 , stade de Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)